Le traquenard est un trot irrégulier, sanctionné en course par la disqualification du cheval. Celui-ci dissocie ses battues diagonales ce qui l'use prématurément.

Voir aussi 

 Allure (équitation)

Allure ou mouvement du cheval